Wladimir Poljakow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Jewgenjewitsch Poljakow (* 1952), sowjetischer Ruderer 
 Wladimir Nikolajewitsch Poljakow (* 1960), sowjetischer Stabhochspringer
 Wladimir Solomonowitsch Poljakow (1909–1979), sowjetischer Schriftsteller, Satiriker und Regisseur 
 Wladimir Wassiljewitsch Poljakow (* 1935), sowjetischer Hochspringer 
 Wladimir Wladimirowitsch Poljakow (* 1994), russischer Tennisspieler